Nibiru désigne

 un astre associé au dieu Marduk par les Babyloniens, voir Nibiru
 un jeu vidéo d'aventure, voir Ni·Bi·Ru : Sur la piste des dieux Mayas. Le nom du jeu est par convention "Ni·Bi·Ru", mais par simplicité, on le voit souvent écrit "Nibiru" ou "Ni.Bi.Ru"